Biografies: Darren Star, productor estatunidenc

 Toponímia:
 Star (Carolina del Nord), localitat estatunidenca
 Star (Idaho), localitat estatunidenca

 Cinema:
 The Star (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Stuart Heisler estrenada el 1952
 Star!, pel·lícula musical estatunidenca dirigida per Robert Wise estrenada el 1968

 Esport: Dallas Stars, equip professional d'hoquei sobre gel de la ciutat de Dallas (Texas, Estats Units)

 Informàtica: Xerox Star, estació de treball coneguda oficialment com a Xerox 8010 Information System

 Literatura: The Star (relat), relat escrit per Arthur C. Clarke

 Miscel·lània:
 Star (revista), revista de còmics publicada a Barcelona per Producciones Editoriales
 Star (embarcació), classe internacional d'embarcació de vela
 Star Alliance, aliança d'aerolínies creada el 1997

Vegeu també 
 Estrella (desambiguació)
 Starr (desambiguació)